L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Eastbourne se déroule du 24 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Taylor Fritz remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Français Richard Gasquet et de l'Italien Matteo Berrettini.

Lauréats 
Taylor Fritz remporte le premier titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale face à Sam Querrey.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah remportent le tournoi en battant en finale Máximo González et Horacio Zeballos. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2019)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2019
Tennis en juin 2019